Montalegre pode designar:

 Montalegre - vila sede de município no distrito de Vila Real;
 Montalegre - freguesia sede do concelho anterior;
 Santiago de Montalegre - freguesia no concelho do Sardoal.

Desambiguação